Santeny é uma comuna francesa no departamento de Val-de-Marne, na região administrativa da Ilha de França. Estende-se por uma área de 9,91 km².

Geografia

Toponímia 
Atestada sob o nome Centeniacum em 1140, Centeni em 1155, Centeny, Senteny, Centeniacwn em 1205, Centigniacum em 1352, Saintery no século XVI.

Uma das hipóteses é que o primeiro proprietário do lugar foi um certo romano "Centenius".

História

Demografia

Cultura local e patrimônio

Ver também 
 Lista de comunas do Vale do Marne

Ligações externas 
 Site oficial

Comunas do Vale do Marne